La temporada 1946 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1946.

Torneos locales

Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Asociación de Fútbol de Concepción

Primera División de la Asociación de Fútbol de Concepción 

Temporadas del fútbol chileno